Wilhelm Bornemann kan syfta på:

 Johann Wilhelm Bornemann (1766–1851), tysk poet och lotteridirektör
* Wilhelm Bornemann (1798–1864), tysk jurist och politiker
 Wilhelm Bornemann (1858–1946), tysk teolog och psalmförfattare